Ферна́нду Бапти́шта де Се́йшаш Пейро́теу де Вашконсе́луш (; 10 марта 1918, Умпата, Ангола — 28 ноября 1978, Лиссабон, Португалия) — португальский футболист, легендарный нападающий лиссабонского «Спортинга» и лучший бомбардир в истории чемпионата Португалии.

Биография 
Фернанду Пейротеу родился 10 марта 1918 года в Анголе, которая в то время была португальской колонией. 26 июня 1937 года Пейротеу приехал лиссабонский «Спортинг» из Анголы. Его дебют за «львов» был 12 сентября 1937 года в матче против «Бенфики», где Фернанду отметился дублем и помог «Спортингу» одержать победу — 5:3.

Фернанду Пейротеу также вызывался в сборную Португалии, за которую сыграл 20 матчей и забил 14 голов. Первый матч за сборную Пейротеу провёл 14 апреля 1938 года против сборной Германии — 1:1. Его последний матч в футболке сборной Португалии был 20 марта 1949 года в возрасте 31 года против сборной Испании и также завершился 1:1.

В 1949 году Пейротеу закончил карьеру игрока в возрасте 31 года.

Фернанду Пейротеу умер 28 ноября 1978 года от сердечного приступа. В год столетия со дня основания клуба «Спортинг» 10 марта 2006 года (88 лет со дня рождения футболиста) у стадиона был установлен памятник футболисту.

Карьера в сборной

Матчи Пейротеу за сборную Португалии 

Итого: 20 матчей / 14 голов; 7 побед, 5 ничьих, 8 поражений.

Матчи в качестве тренера 

Итого: 2 матча — 2 поражения, разница голов 2:6.

Достижения

Командные достижения 
 Чемпион Первого дивизиона (5): 1940/41, 1943/44, 1946/47, 1947/48, 1948/49.
 Обладатель Кубка Португалии (5): 1938, 1941, 1945, 1946, 1948.

Личные достижения 
 Лучший бомбардир чемпионата Португалии (6): 1938, 1940, 1941, 1946, 1947, 1949
 Лучший бомбардир в истории чемпионата Португалии: 332 гола
 Лучший бомбардир в истории лиссабонского «Спортинга»: 543 гола
 Рекордсмен чемпионата Португалии по количеству голов в одном матче: 9 голов
 Рекордсмен лиссабонского «Спортинга» по количеству голов в сезоне: 57 голов
 Забил больше всех голов в ворота «Бенфики»: 64 гола в 55 играх, в среднем 1,2 гола за игру
 Забил больше всех голов в ворота «Порту»: 33 гола в 32 играх, в среднем 1,02 гола за игру
 В официальных матчах сделал 38 хет-триков, 18 покеров, 9 пента-триков, 4 гекса-трика, а также по одному разу забивал 8 и 9 голов.

Статистика выступлений

См. также 
 Список футболистов с наибольшим количеством забитых мячей в чемпионате
 Список футболистов, забивших 500 и более голов

Примечания

Ссылки 
 Centenario Sporting 
 Биография на askbiography.com 

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки сборной Португалии по футболу
Тренеры сборной Португалии по футболу